Dare Iz a Darkside — второй студийный альбом американского рэп-музыканта Redman, вышедший в 1994 году. Альбом дебютировал на 13 месте чарта Billboard 200.

Об альбоме 
Dare Iz a Darkside почти весь спродюсирован Редманом и Эриком Серманом, c котором они использовали стиль фанка.

Идея создания обложки альбома взята у группы Funkadelic с их альбома Maggot Brain.

Альбом получил золотой статус в 1995 году, достигнув отметки в 500.000 проданных копий.

Список композиций

Семплы 

«Bobyahed2dis»
 «Atomic Dog» — George Clinton
«Journey Throo da Darkside»
 «Spaced Out» — Undisputed Truth
«Cosmic Slop»
 «Funky Worm» — Ohio Players
«Rockafella»
 «I Wanna Do Something Freaky to You» — Leon Haywood
 «Flashlight» — Parliament
«Green Island»
 «The Cockeyed Mayor of Kauna Kakai» — Mauna Loa Island
«Can’t Wait»
 «All Night Long» — Mary Jane Girls
 «Caribbean Nights» — Bob James
 «Just Rhymin’ with Biz» — Big Daddy Kane

«Winicumuhround»
 «Atomic Dog» — George Clinton
«Slide and Rock on»
 «Atomic Dog» — George Clinton
 «Bounce, Rock, Skate, Roll» — Vaughn Mason & Crew
 «Dyin’ to Be Dancing» — Empress
«Sooperman Luva II»
 «Superman Lover» (Intro) — Johnny Watson
 «I Wanna Ta Ta You Baby» — Johnny Watson
«We Run N.Y.»
 «Sound of da Police» — KRS-One

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Redman